

Personnalités
Aline Pailler (1955-), journaliste de radio-télévision et femme politique française.
André Pailler (1912-1994), prélat français.
Henri Pailler (1876-1954), artiste peintre français.
Jean-Luc Pailler (1954-), pilote de course automobile français.
René Pailler (1929-2003), homme politique français.
Jean Pailler dit Alan Davis, auteur français de bande dessinées.
 Georges Pailler, écrivain français connu sous le pseudonyme d'Esparbec.

Homonymie de patronyme